Сан Матео Пењаско има више значења:

 Општина Сан Матео Пењаско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Пењаско (Сан Матео Пењаско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику